La saison 2007-2008 de 2. Bundesliga est la trente-quatrième édition de la seconde division allemande.

Les dix-huit clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

À la fin de la saison, les trois premiers sont promus en 1. Bundesliga. 

Les quatre derniers sont relégués en 3. Liga.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Allemagne de football D2
 1. Bundesliga 2007-2008
 3. Liga 2007-2008

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
 / Site de la 2. Bundesliga

2007-2008
Allemagne D2 2007-2008
Allemagne D2 2007-2008
Allemagne